Кай, Кайї, Кайи — протомонгольський рід

Кай — село, Верхньокамський район, Кіровська область

Кай — історична провінція, що відповідає сучасній префектурі Яманасі
 Кай — місто у префектурі Яманасі

Примітки